Amerikai Egyesült Államok
 Fox (Alaszka)
 Fox (Arkansas)
 Fox (Indiana)
 Fox (Kentucky)
 Fox (Minnesota)
 Fox (Montana)
 Fox (Ohio)
 Fox (Oklahoma)
 Fox (Oregon)
média
Fox Broadcasting Company
Fox Kids
Fox Magyarország
számítástechnika
FoxPro programozási nyelv